Bütemeister ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ernst Bütemeister (1750–1837), deutscher Beamter
 Johann Daniel Bütemeister (1661–1721), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent